Im Deutschen steht der Begriff Dejeuner (, bezeichnet das Frühstück, anderen Ortes das Mittagessen, siehe Anmerkung**) für:

 veraltet Frühstück
 veraltet kleines Mittagessen
 wertvolles Kaffee- oder Teeservice, Frühstücksgedeck für zwei Personen

Anmerkung** Entweder heißt es déjeuner und dîner (so in Belgien und der Schweiz) oder morgens «petit déjeuner» und mittags «déjeuner».
 
Siehe auch